Лазарян, Всеволод Арутюнович (1909—1978) — советский учёный, академик АН УССР (1972).
 Лазарян, Тер-Усик Беникович (1955—2015) — армянский политический деятель и священник.